Los Algarrobos – comune della provincia di Chiriquí, in Panama
 Los Algarrobos – comune della provincia di Veraguas, in  Panama